Università Cattolica può riferirsi ai seguenti atenei:

Università Cattolica d'America, negli Stati Uniti
Università Cattolica del Sacro Cuore, in Italia
Università Cattolica di Malines, in Belgio, successivamente trasferitasi e divenuta Università Cattolica di Lovanio.
Università Cattolica di Lovanio, in Belgio
Università Cattolica di Lublino, in Polonia
Università Cattolica di Nimega, nei Paesi Bassi
Università Cattolica di Ružomberok, in Slovacchia
Pontificia università cattolica argentina
Pontificia Università Cattolica del Cile
Pontificia Università Cattolica del Perù
Pontificia Università Cattolica di Porto Rico